Hospital de la Caridad kan syfta på:

 Hospital de la Caridad (Algeciras) – ett tidigare sjukhus i Algeciras, Spanien
 Hospital de la Caridad (Seville) – ett barocksjukhus i Sevilla, Spanien

Se även 

 Hôpital de la Charité
 Charity Hospital